Дукас () — греческая фамилия.

известные носители
 Дуки () — известная византийская фамилия, выдвинувшаяся в XI веке.
 Дукас (Дука, ок. середины 1390-х — после 1462) — греческий историк.
 Дукас, Гектор (1885—1969) — греческий художник.
 Дукас, Иоаннис (1845—1916) — греческий художник.
 Дукас, Лукас (1880—1925) — греческий скульптор
 Дукас, Стратис (1895—1983) — писатель, художник и теоретик искусства.